Ла Бокатома има више значења:

 Ла Бокатома (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Бокатома (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бокатома (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику